Помера́нц — еврейская фамилия. Произошла от названия местности (Померания). Известные носители:

 Померанц, Александр Джошуа (1901—1965) — американский литературовед, публицист.
 Померанц, Григорий Соломонович (1918—2013) — советский и российский писатель, философ, культуролог, эссеист.
 Померанц, Джулиано (Иегуда Померанц; 1901—?) — композитор, пианист.
 Померанц, Исроэл-Хаим (1901—1962) — публицист, педагог.
 Померанц, Кеннет (род. 1958) — американский историк.
 Померанц, Марко (род. 1964) — эстонский политик.

См. также 
 
 Померанцев
 Померанчук
 Доктор Померанц — израильский фильм-трагикомедия.
 По́меранс, Карл (род. 1944) — американский математик.